John Moses
 John Moses (1885–1945) amerikai politikus, szenátor
 John Moses (1975) libériai labdarúgó, edző
hasonló nevűek
 John Moses Browning (1855–1926) amerikai fegyvertervező